Black Ice () — пятнадцатый студийный альбом австралийской группы AC/DC, выпущенный в 2008 году на лейбле Columbia Records. Альбом имеет наибольшую продолжительность среди всех студийных альбомов группы.

Об альбоме 
Диск был первым за восемь лет студийным диском группы, и о его выходе было объявлено за два месяца, как и о том, что легально купить его можно будет только в сети Wal-Mart. 28 августа вышел сингл Rock ’N Roll Train, который поднялся на вершину хит-парадов американских музыкальных радиостанций. За две недели до официального выхода альбом попал в интернет и его скачали около 400 тысяч раз. Уже через неделю после начала продаж он стал платиновым в Австралии и получил первые места в хит-парадах 29 государств, а к концу года обрёл статус платинового в 13 странах, включая США. Пять дисков, а также музыкальные инструменты, были разыграны в устроенном группой конкурсе на лучший клип.

После выпуска пластинки AC/DC совершили турне в его поддержку, сопровождавшееся курьёзными событиями вроде рождения ребёнка одной из слушательниц и признанное «главным туром года». По его итогам вышел концертный альбом Live at River Plate.

Список композиций 
Все песни написаны Ангусом Янгом и Малькольмом Янгом

Участники записи 
 Брайан Джонсон — вокал
 Ангус Янг — гитара
 Малькольм Янг — ритм-гитара, бэк-вокал
 Клифф Уильямс — бас-гитара, бэк-вокал
 Фил Радд — ударные
Также
 Брендан О’Брайен — продюсер
 Майк Фрейзер — звукорежиссёр, сведение
 Эрик Мошер — ассистент звукорежиссёра
 Билли Бауэрс — дополнительная звукорежиссура
 Мастеринг произведён на студии Sterling Sound (Нью-Йорк) Джорджем Марино
 Ричард Джонс, Джефф Бэнкс, Рик Сен-Пьер — технические специалисты
 Гвидо Карп — фотограф
 Джошуа Марк Леви — художественное руководство, дизайн, иллюстрации (содержащие векторную графику от You Work For Them, LLC)
 Элвин Хэндверкер (Prager and Fenton LLP) — менеджер

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Сертификации

Годовые чарты

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома

Альбомы AC/DC
Альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, сертифицированные как платиновые Bundesverband Musikindustrie
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums